

Верх-Комишенська сільська рада — сільське поселення, Зоринський район, Алтайський край
 Верх-Комишенська сільська рада — сільське поселення, Краснощоковський район, Алтайський край